Hatti (o Khatti) – popolo che nel III millennio a.C. abitava l'Anatolia centrale prima dell'avvento delle popolazioni indoeuropee
Hatti (anche Paese di Hatti o Khatti) – toponimo con cui, fin dai tempi di Sargon di Akkad, si indicava l'altopiano anatolico, nucleo originario dell'omonimo popolo non indoeuropeo e poi sede di diversi regni ittiti, e che poi finì per indicare la Siria-Palestina
Hatti (o Hattusa) – capitale ittita
Hatti – antica lingua usata dal popolo degli Hatti
Hatti – suddivisione dell'India, situata nel distretto di Raichur, nello stato federato del Karnataka